Longbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands

 Longbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon, w North Devon
 Longbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon, w Plymouth
 Longbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Warwickshire
 Longbridge Deverill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire